National City peut désigner plusieurs localités des États-Unis :

Toponyme

National City, ville du comté de San Diego en Californie
 National City, quartier de la ville de East St. Louis en Illinois
 National City, civil township du comté de Iosco dans le Michigan
 National City, ville fantôme du comté de Lincoln dans le Nevada

Autres 
 National City Bank, voir Citigroup
 National City Tower, gratte-ciel de Louisville aux États-Unis

Homonymie de toponyme